Antoni Janusz (1820–1861) – duchowny rzymskokatolicki, autor pierwszego polskiego kancjonału na Śląsku Cieszyńskim
 Antoni Janusz (1902–2000) – polski lotnik
 Antoni Janusz (1929–2019) – polski biolog